Богда́н Миха́йлович Сапелю́к (;  — , ) — советский и украинский композитор, дирижёр, педагог, имел дипломы инженера электронной техники и программиста.

Широко известен благодаря маршам для духового оркестра. Самые известные из них «Калина памяти» и «За родную землю».

Биография 
Родился  года в селе Бужок Золочевском районе Львовской области Украины.

С ранних лет играл на разных музыкальных инструментах, в том числе и на духовых: кларнете, трубе, баритоне, тромбоне.

По окончании школы был призван в Советскую Армию. Военную службу проходил в Ленинграде, в духовом оркестре.

В 1964 году вступил в Львовскую политехнику. Стал инженером электронной техники, позже самостоятельно переквалифицировался на программиста. Был диригентом оркестра при университете.

Со временем заслужил репутацию профессионального дирижёра и композитора в музыкальных кругах Львова, стал заниматься аранжировками классических произведений для духовых оркестров и написанием маршей, в частности для военного оркестра музыкального центра оперативного командования «Запад». Из воспоминаний музыкантов ЗОК, на прощание Богдан подарил ноты оркестру. А через несколько дней,  года он скончался.

Марши для духового оркестра 
Богдан Михайлович Сапелюк автор маршей на мотивы сечевых и повстанческих песен. Впервые его марши были исполнены во время празднования Певромайских торжеств 1990-го года когда два духовых оркестра вели колоны на Львовский стадион «Украина» под композиции, составленные Богданом Михайловичем. Ним написано около десятка маршей, которые исполняют в военных, школьных, любительских и профессиональных оркестрах Украины, украинскими оркестрами в Чикаго (США) и Торонто (Канада). Первая студийная запись походной музыки композитора, в исполнении Галицкого духового оркестра, была произведена в 1991 году, вместе с маршевыми аранжировками Сергея Войтюка, Шоты Чихрадзе (марши Ярослава Ярославенка) и Богдана Гриньовского. Композиции Сапелюка рассчитаны, как правило, на походное, а не на оркестровое исполнение.

Список произведений 
Марши :
 Калина Памяти
 Сечевая Слава
 За Родную Землю
 Уже Пора
 Молодёжь Христу
 Будьмо!
 Спомин
 Повстанский марш
 Украинские повстанцы

Аранжировки для духового оркестра :

 Николай Лысенко — Вторая рапсодия на украинские темы «Думка-шумка»
 Мирослав Скорик — «Шумела лищина» (для голоса с оркестром)
 Михаил Вербицкий — Симфония № 6, часть 1
 Ф. Гарольд — Увертюра к опере «Zampa»
 А. Адан — Увертюра к опере «Если бы я был королём»
 В.-А. Моцарт — Увертюра к опере «Титус» («Милосердие Тита»)
 Фридрих Флотов — Увертюра к опере «Марта»
 Джузеппе Верди — Великий финал с І-го акта оперы «Аида»
 Амброзио Тома — Увертюра к опере «Миньйон»
 Амброзио Тома — Увертюра к опере «Раймонд или Секрет Королевы»
 Ейленберг — «Концерт в лесу»

Источник 
Богдан Гриньовский Богдан Сапелюк. «Украинские марши для духового оркестра» Издательство «Возрождение», код книги 966-538-170-9

Ссылки 
 Концерт памяти Богдана Сапелюка
 ZIK. Справка.
 Концерт памяти Богдана Сапелюка. Львовская областная филармония 

Композиторы Украины
Дирижёры Украины
Музыкальные педагоги Украины
Дирижёры по алфавиту
Музыканты по алфавиту